Перебор:

 Полный перебор — общий метод решения задач путём перебора всех возможных потенциальных решений.
 Перебор делителей — алгоритм факторизации и тестирования простоты в вычислительной математике.
Перебор по словарю — атака на систему защиты, использующая метод полного перебора предполагаемых паролей
 Метод перебора — простейший алгоритм минимизации.
 Перебор — вид колокольного звона.
 Перебор — термин карточных игр, означающий наличие у игрока суммы очков, превышающей максимально допустимую.
 Перебор — способ игры на струнных щипковых музыкальных инструментах.

 Населённые пункты
 Перебор — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Перебор — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Перебор — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Перебор — посёлок в Маслянинском районе Новосибирской области.
 Перебор — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Перебор — деревня в Каменском городском округе Свердловской области.

 Транспорт
 Перебор — железнодорожная станция в Каменском городском округе Свердловской области.

 Реки
 Перебор — река, приток Печоры

См. также 
 Переборы (Рыбинск)